Karpansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Karpansaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 
 Karpansaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar